Il termine Wiwilí può riferirsi a diverse località del Nicaragua:

Wiwilí de Jinotega, comune del dipartimento di Jinotega
Wiwilí de Nueva Segovia, comune del dipartimento di Nueva Segovia